Essência - em metafísica, as propriedades imutáveis de uma coisa e que definem a sua natureza 
Ou ainda:
 Essência floral - preparado natural, geralmente elaborado a partir de flores maduras, plantas ou ainda arbustos ao qual se agrega brandy ou álcool natural como conservante
 Essência (álbum de Anderson Freire)
 Essência (álbum de Jotta A)

Desambiguação